Haglund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Haglund (1910–1990), ombudsman och politiker
 Andreas Haglund (född 1990), fotbollsspelare
 Ann-Cathrine Haglund (född 1937), adjunkt och politiker
 Birger Haglund (1918–2006), silversmed
 Carl Haglund (född 1979), finlandssvensk affärsman och politiker
 Carola Haglund (född 1970), författare
 Daniel Haglund (född 1980), musiker
 Dick Haglund (1939–2018), filosof och professor
 Ejnar Haglund (1905–1991), radio- och TV-profil
 Elisabet Haglund (född 1945), utställningskurator, museichef
 Emelie Haglund (1823–1891), född Frösslind, skådespelare
 Emil Haglund (1877–1938), botaniker
 Fritiof Haglund (1928–2021), TV- och radioproducent
 Gösta Haglund (1914–1986), konstnär och teatermålare
 Jenny Haglund (född 1993), golfspelare
 Kajsa Haglund (född 1981), friidrottare
 Karin Margareta Haglund (1918–2010), konstnär och lärare
 Kerstin Haglund, orienterare 
 Kirsten Haglund (född 1988), amerikansk skönhetsdrottning
 Lars Haglund (född 1940), diskuskastare
 Lasse Haglund (1942–2021), TV-producent
 Leif Haglund (född 1951), konstnär
 Lena Haglund (född 1964), journalist
 Linda Haglund (1956–2015), friidrottare
 Linda Haglund (bowlare) (född 1974), bowlare
 Magnus Haglund, flera personer
 Magnus Haglund (fotbollstränare) (född 1973), IF Elfsborgs tränare
 Magnus Haglund (journalist) (född 1960), journalist och författare 
 Magnus Haglund (militär) (född 1942), sjöofficer
 Maria Haglund (född 1972), kanotist
 Matilda Haglund (född 1996), fotbollsmålvakt
 Mats Haglund (född 1976), fotbollsspelare
 Patrik Haglund (1870–1937), professor
 Per-Eric Haglund (1920–2009), militär
 Peter Haglund (född 1947), svensk advokat
 Philip Haglund (född 1987), fotbollsspelare
 Robert Haglund (1844–1930), tecknare, grafiker och illustratör
 Sophie Haglund, skådespelare
 Sture Haglundh (1908–1978), konstnär
 Sune Haglund (1917–2010), politiker och borgarråd
 Sven Haglund (1903–1984), militär
 Thomas Haglund, musiker
 Tommie Haglund (född 1959), tonsättare
 Tony Haglund, musiker i Friends
 Torbjörn Haglund (1913–2002), arkitekt
 Ture Haglund (1885–1962), uppfinnare
 Ulla Ruuth-Haglund (1918–1969), konstnär
 Wilhelm Haglund (1902–1987), svensk industriman

Se även 

 Grand Hotel Haglund

Svenska efternamn